В этой статье представлен список матчей женской сборной Украины по футболу в период с 2020 по 2029 годы.


2020 год 

{{отчёт о матче
|bg=#EBF5FF
|дата=4Отборочный турнирXIII чемпионата ЕвропыМатч группы I18 сентября 202021:00+30°C
|стадион=Стадион: «DG Arena», Подгорица 
|зрители=без зрителей
|судья=  Виола РаудзиняЛайнсмен:  Диана ВанагаЛайнсмен:  Лига ДидрикьеРезервный арбитр:  Татъяна Дебиса
|команда1=
|команда2=
|счёт=1:3 (0:1)
|голы1= Дешич  
|голы2= Апанащенко Кунина Булатович 
|протокол = протокол УЕФАпротокол УАФ
|отчёт=Составы:Черногория: Обрадович, Попович, Шаранович, Джуркович, Булатович (к), Джокович (Радунович, 90+2), Дешич, Тошкович, Куч (Недич, 86), Карличич (Бечич, 90+5), Божич.Украина: Самсон, Панцулая (Петрик, 46), Подольская, Шматко, Басанская, Андрущак, Апанащенко (к), Химич, Андрухив (Кунина, 58), Овдийчук, Козлова (Калинина, 81).Предупреждения: Шаранович (37), Булатович (89) — Панцулая (6), Козлова (71).
}}

 2021 год 

 2022 год 

 Баланс матчей 
Для подсчёта очков использована система, при которой за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0

 Матчи по годам 
Данные откорректированы по состоянию на 26 октября 2021 года

 Матчи по турнирам 
Данные откорректированы по состоянию на 26 октября 2021 года

 Матчи по месту проведения 
Данные откорректированы по состоянию на 26 октября 2021 года

 Домашние матчи по городам и стадионам 
Данные откорректированы по состоянию на 26 октября 2021 года
 Два стадиона в двух городах принимали домашние матчи национальной сборной.

 Матчи по соперникам 
Данные откорректированы по состоянию на 26 октября 2021 года
 В общей сложности сборная Украины проводила матчи с командами 12 государств.

Со сборной Украины в матчах против соперника:

 По конфедерациям 
Данные откорректированы по состоянию на 26 октября 2021 года

 Примечания Комментарии'''

Ссылки 
 Матчи национальной сборной Украины по футболу на официальном сайте Отдела женского футбола УАФ.

Матчи женской сборной Украины по футболу